Заболоцкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Заболоцкие — русские дворянские роды, происходят от Всеволожей, отрасли князей Смоленских, утратившей княжеский титул.
 Заболоцкий, Алексей Григорьевич — боярин и воевода Ивана III.
 Заболоцкий, Анатолий Дмитриевич (род. 1935) — кинооператор-постановщик, фотохудожник, писатель, общественный деятель.
 
 Заболоцкий-Бражник, Василий Иванович — воевода.
 
 Заболоцкий, Ерофей — тобольский боярский сын, в июне 1649 года был отправлен тобольскими воеводами послом в Мунганскую землю.
 Заболоцкий, Константин Григорьевич — боярин, окольничий и посол Ивана III.
 Заболоцкий, Николай Алексеевич (1903—1958) — русский советский поэт, переводчик.
 Заболоцкий, Пётр Григорьевич — посол Ивана III.
 Заболоцкий, Сергей Иванович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Заболоцкий, Тимофей Васильевич — русский дипломат XVI века.
 Заболоцкий, Тимофей Яковлевич (также — Заболотский) — военный лётчик Первой мировой войны, Георгиевский кавалер

 Заболоцкая, Мария Степановна (1887—1976) — музейный работник, писательница-беллетрист, мемуарист.

См. также 
 Заболотский
 Заблоцкий